Il singolare femminile del torneo di tennis South African Open 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Andrea Jaeger 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Andrea Jaeger (finale)
 Barbara Potter (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank (primo turno)

 Andrea Leand (quarti di finale)
 Mary-Lou Piatek (primo turno)
 Anne White (semifinali)
 Yvonne Vermaak (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South African Open 1984